Без солнца:

 Без солнца (вокальный цикл) — произведение М. П. Мусоргского
 Без солнца (фильм, 1983) — фильм Криса Маркера
 Без солнца (фильм, 1987) — фильм Юлия Карасика